Finnböle kan syfta på:

 Finnböle, Hedesunda – en by i Gävle kommun i Sverige
 Finnböle, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland, Finland